Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1978 fand vom 25. August bis 6. September in der Sowjetunion statt. Kuba gewann zum ersten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Leningrad, Riga, Minsk und Wolgograd ausgetragen.

Modus 
Die 23 Teilnehmer spielten in der ersten Runde in drei Vierergruppen und einer Dreiergruppe. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe bildeten in der zweiten Runde zwei Sechsergruppen, die restlichen Teams kamen in einer Sechser- und eine Fünfergruppe. Dabei wurden die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten übernommen. Anschließend wurden alle Ränge in Platzierungsspielen ermittelt.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde

Platzierungsspiele 
in Leningrad

in Riga

in Minsk

in Minsk

in Riga

Endstand

Qualifikation 
Der Gastgeber Sowjetunion sowie die besten zwölf Mannschaften der letzten Weltmeisterschaft waren gesetzt. Die weiteren Teilnehmer qualifizierten sich wegen ihrer guten Platzierung bei der Europameisterschaft 1977 oder bei den kontinentalen Meisterschaften bei der NORCECA, in Südamerika, Asien und Afrika. Allerdings verzichteten Rumänien, Argentinien und Ägypten auf eine Teilnahme und wurden durch die Niederlande, Italien und Finnland ersetzt. Für das ebenfalls nicht angetretene Team aus Nordkorea gab es keinen Ersatz.

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1978
Volleyballveranstaltung 1978
Sportveranstaltung in der Sowjetunion
Weltmeisterschaft Frauen 1978